H05 – designazione dellHMS Greyhound (H05)
 H05 – designazione dellHMS Ithuriel (H05)